Kabinett von Liechtenstein bezeichnet:

 Kabinett Karl von Liechtenstein (13. Dezember 1918 bis 15. September 1920), Regierung des Fürstentums Liechtenstein unter Vorsitz des Landesverwesers Karl von Liechtenstein
 Kabinett Alfred von und zu Liechtenstein (prov.) (24. Juni bis 6. August 1928), Regierung des Fürstentums Liechtenstein unter Vorsitz des Regierungschefs Alfred von und zu Liechtenstein